Oqaatsuarsuit bezeichnet:
 Oqaatsuarsuit (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Oqaatsuarsuit (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Oqaatsuarsuit (Insel, Qasigiannguit) (Rypeholm), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland